Cette page présente une liste non exhaustive d'anciens clubs belges disparus avant la mise en œuvre du système de numéro matricule en décembre 1926.

Clubs et fédérations

De nombreuses entités ont une existence éphémère, alors que d'autres connaissent une vie plus longue et même fournie en expérience et exploits. Des clubs sont fondés avant même la création de la moindre fédération. L'URBSFSFA est la principale fédération de football belge et aussi la seule officiellement reconnue par la FIFA (à partir de 1904).

D'autres fédérations existent et les rivalités sont parfois importantes. À la fin du  et au début du , une grande concurrence oppose l'actuelle Union belge à certaines « ligues » aussi diverses que variées (catholiques, travaillistes, neutres, scolaires,  bruxelloises, flamandes ou wallonnes, etc.). Certains clubs transitèrent par plusieurs fédérations différentes.

Cette page propose un aperçu de clubs ayant été membres, même furtivement, de l'URBSFSFA, mais dont la disparition est antérieure à l'attribution des numéros matricules en décembre 1926.

Province d'Anvers
 Antwerp Bicycle Club (Anvers) : fondé en 1882.
 Antwerp Football Alliance (1) (Anvers) : ce club disparut en 1899, lorsque son fondateur et dirigeant omnipotent rejoignit les rangs de l'Antwerp. Ce « joueur-dirigeant » était Alfred Verdyck. Il fut le premier gardien de but de l'équipe nationale belge. Il honora sa seule cape officielle lors du match inaugural contre la France en 1904. Devenu secrétaire général de la fédération, Verdyck imagina et initia le principe des matricules en 1926.
 Antwerp Lyon's Club (Anvers) : fondé en 1899, ce club fusionna à la fin de sa première saison avec le Beerschot. Une première version est affiliée, puis radiée de la fédération en 1898. 
 Antwerp Football Alliance  (deuxième version) (Anvers) : Fondé vers 1905,le club démissionne en 1912. Il participe aux championnats de deuxième division entre 1905 et 1912, sauf la saison 1910-1911 où il joue en division "Promotion" et termine dernier.           
 CS Anversois (Anvers) : fondé en 1903. Disparaît en 1914. Un solide club de deuxième division, il se qualifie pour le tour final national (en 1912) avant de déclarer forfait pour cette compétition. 
 AS Anvers-Borgerhout (Anvers) : ce club changea son nom en Amical SC Merxem en 1912.
Turnkring Boom  (Boom) : La société de gymnastique est fondée en 1874, la section "football" vers 1907. Débute les championnats de la province en division "juniors"(1907-1908),puis en division 3 (1908-1909 et 1909-1910).
Albert Football Club Boom(Boom) : division 2 d'Anvers en 1919-1920.
Boom Sport  (Boom) : Fondé en 1919, affilié la même année. Division 2 d'Anvers en 1919-1920.
Antwerpsche Voetbal Vereeniging  ( Anvers) : Fondé vers 1907, le club particpe au championnat de division 3 de la province en 1907-1908, puis gagne la deuxième division  (1908-1909 à 1910-1911).
Concordia Sporting Club  (Anvers) : Fondé vers 1906,il participe au championnat de troisième division en 1908-1909.
Rupel FC  (Boom) : Fondé en 1907, il participe aux championnats de la province de 1908 à 1911.
Pennepoel Sportif  (Malines) : Fondé vers 1907, le club particpe aux championnats de la province de 1908 à 1911.
Borgerhout FC  (Borgerhout) : Fondé en 1908, le club est probablement absorbé par l'Association Sportive Anversoise pour former l'Association Sportive Anvers-Borgerhout en 1910
Borgerhout FC (2)(Borgerhout) : fusion en 1924 avec Fraternitas Sportkring (est.1911)pour former  Borgerhoutsche Sportkring(matricule 84).
 Contich FC  (Contich) : Particpe aux championnats de la province de 1919 à 1922 (div.3 puis 2).
 Bouchout Sport (Boechout) : fondé en 1916, ce club s'affilia à l'UBSFA mais en démission en 1920. Il servit de base à l'actuel K. Boechoutse VV, créé en 1921.
  Commercial League of Football Association  (Anvers) : En mai 1914, La Bell Telephone Athletic and Social Club organise une réunion en vue de constituer une fédération corporative dont voici les clubs adhérents : 
   Compagnie Électrique Anversoise 
   Bunge  & Co.
   British American Tobacco Co.
   Bracht &Co.
   Agence Maritime Walford.    
   Guthrie et Murdoch
   Société Française de Banque et de Report 
   Canadian Pacific Railway 
   Antwerp Corntrade
   Banque de Reports et de Fonds Publics
   American Petroleum. 
 Quelques mois plus tard la première guerre mondiale éclate. ..
Cercle Athlétique Francibank   (Anvers) : Un des clubs fondateurs de la Ligue Sportive du Commerce d'Anvers (LSCA) (matricule 88).
 General Accident FC (Anvers) : Un des clubs fondateurs de la LSCA. 
Securitas FC (Anvers) : Un des clubs fondateurs de la LSCA.
  Schooten Football Club  (Schoten) : Fondé en 1919, devient Schooten Sportkring puis disparaît en 1922.joue en régionale 3.
  Sorghvliet  (Hoboken) : Au début de l'année 1919, le club particpe au championnat -officieux- de troisième division d'Anvers, puis disparaît.
  Amical Sport Club  (Sint-Mariaburg) : Joue en deuxième division d'Anvers de 1919 à 1925. Fusionne avec Mariaburg AC(est.1911) (matricule 228).
  Belgica Football Club Edegem (1) (Edegem) : Division 2 d'Anvers en 1919-1920 et 1920-1921; division 3 en 1921-1922, puis disparaît. 
  Brasschaet Football Club  (Brasschaat) : Division 2 d'Anvers en 1919-1920 et 1920-1921; division 3 en 1921-1922, puis disparaît. 
  Albert Elisabeth Club Malines  (Mechelen) : Division 3 en 1919-1920, division 2 de 1920 à 1923. Radié en juillet 1925 (AG de l'URBSFA).
  Patria FC Anvers  (Antwerpen) : Régionale 3 en 1919-1920 et 1920-1921, puis disparaît. 
  Pasbrug FC  (Mechelen) : Régionale 3 en 1919-1920 et 1921-1922, puis disparaît. 
  Bercht Sport  (2)  (Bercht) : Division 2 d'Anvers en 1920-1921, puis disparaît. 
  Volta FC  (Antwerpen) : Division 3 en 1920-1921 et 1921-1922, puis disparaît. 
  Olympia Sporting Club   (Antwerpen) :  Régionale 3 en 1920-1921 et 1921-1922.

Province de Brabant et Bruxelles
  Brussels Foot-Ball Club  (1) (Bruxelles) : Fondé en 1870. En mars 1883, à la Plaine de Ten-Bosch,  rencontre une équipe de Londres, de même qu'en avril 1884 et 1885.
  Brussels Foot-Ball Association  (Bruxelles) : En février 1893, le club matche  Royal Antwerp Football Club (qui n'est pas encore "Royal"): à la plaine de Ten-Bosch. Probablement la première rencontre du Brussels FA.
 Football Club Anderlecht  (Anderlecht) : Fondé au sein de l'Engllsh Collège d'Anderlecht vers 1893, il perd contre le Brussels FA en novembre 1893.D'autres matches suivront.  . .
 Athletic and Running Club de Bruxelles  (Bruxelles) : Fondé en 1883, démissionne en 1909 pour s'affilier à la FBSSA. Le club provient de la fusion de l'Athletic Club de Bruxelles (est.1885) et du Running Club de Bruxelles  (1883) en 1887.
  Sport Pédestre de Bruxelles  (Bruxelles) : Fondé en 1888. En 1891, 3 membres dissidents du cercle forment le  Racing Club de Bruxelles.
 Intrépide FC (Bruxelles) :Fondé en 1896,fusionne en 1900 avéc Athletic and Running Club de Bruxelles  . Particpe aux championnats de deuxième division de la province les saisons 1897-1898; 1898-1899 et1899-1900.
 Rapiditas FC Molenbeek (Bruxelles-Molenbeek) : fondé vers 1870(?), ce club arrêta ses activités en 1897.
 Cercle des Régates (Bruxelles) : fondé en 1878. . .-En 1865, fondation de la Société "Sport Nautique". Devient le Cerclé des Régates en 1866. Le Cercle demande son affiliation en décembre 1898. Le cercle n'a jamais participé aux différents championnats, mais avait néanmoins créé une section football. 
 Union FC d'Ixelles(1)  (Ixelles) : Fondé en 1892,  démission en 1901. Voir  Union Football Club d'Ixelles
Sporting Club de Bruxelles(1)  (Bruxelles) : Fondé en 1895, fusionne en 1897. Voir  Sporting Club de Bruxelles
  Générale des Étudiants Catholiques,  section football  (Bruxelles) : Fondé en 1896. Non affilié. 
 Institut Saint-Louis, section football  (Ixelles) : Fondé en 1896, reconstitué à diverses reprises, fut l'un des clubs phares de l'Union Metropolitaine (matricule 88). 
  Alliance Velocipedique de Molenbeek section football  (Molenbeek) : constitué en 1896.
  Vilvorde Football Club(1)  (Vilvoorde) : Fondé en 1896,  première version. Non affilié. 
  Junior FC de Molenbeek  (Molenbeek) : Fondé en 1897.
  Belgica  (Bruxelles) : Fondé vers 1898. Affilié à l'UBSSA (?), le club en fit la demande. 
  La Forestoise  (section football)  (Forest) : Créé en 1898 au sein de la société de gymnastique  (est.1881)
  Cercle Nord-Est Football Club  (Bruxelles) : Non affilié, le cercle organise un tourno  annuel dès 1898 avec des équipes affiliées à l' UBSSA près du  Square Marguerite     . 
  Alliance Saint-Gilles  (Saint-Gilles) : Circa 1898, probablement la section football d'une société de gymnastique. 
  Rapide Club  (Bruxelles) : Circa 1898.
  Lightning Club  (Bruxelles) : Fondé circa 1898.
  Junior Saint-Gilles  (Saint-Gilles) : Fondé vers 1899.
  Ouragan Molenbeek  (Molenbeek) : Fondé vers 1899. 
  Kahn's Athletic Club(1)  (Bruxelles) : Fondé en 1897, disparaît en 1899. Une nouvelle version(2) participe au championnat de troisième division de la province pour la saison 1910-1911. 
  Kahn's AC  (3)  (Bruxelles) : Mars 1915, pour la troisième version. Joue notamment contre le CS de Schaerbeek et le FC Laeken.
 Section Football de l'Athenee de Bruxelles  (Bruxelles) : Fondé en 1897, participe au championnat scolaire de la province  (hors competition) , saison 1897-1898.
Sporting Club de Schaerbeek  (Schaerbeek) :Fondé en 1897, participe aux championnats de la province de 1898 (juniors) à 1906  (deuxième division).Disparaît en 1906. 
 CS Schaerbeek (Schaerbeek) : précurseur d'un club homonyme qui lui sera fondé en 1912.
Skill FC de Bruxelles  (Bruxelles) : Fondé en 1896, fusionne en 1902. Division d'Honneur en 1900-1901 et 1901-1902. Voir  Skill FC de Bruxelles.
 Bruxelles FC(2) (Jette) : fondé en 1899, on le connaît aussi sous les appellations Brussels FC ou Bruxelles Football Association. Il fusionna durant la saison 1899–1900 avec le Daring. Ce dernier était très intéressé par le terrain du Bruxelles FC situé à Jette.
 US Bruxelloise (Bruxelles-Molenbeek) : fondé en 1898 et aussi connu sous l'appellation US Molenbeekoise, il fusionna en 1903 avec le Daring.
 United Sports Club (Bruxelles) : fondé en 1900, il disparut vers 1903. Particpe aux championnats de deuxième division de la province entre 1900 et 1903. Le club devait participeraux championnats de la division d'Honneur en tant que dixième équipes pour la saison 1900-1901, mais fut suspendu (selon le journal "La Meuse" du 26 septembre 1900).
 La Vaillante Louvain (Louvain) : fondé en 1900, le club particpe au championnat juniors de la province pour la saison 1900-1901.
 Sporting Club de Louvain (Louvain) : Fondé en 1899,participe aux championnats de deuxième division de la province entre 1900 et 1903; fut un précurseur du Stade Louvaniste qui sera fondé en 1903.
  Club des Agents de Change ( Bruxelles) : Fondé en avril 1900, ce club corporatif est l'ancêtre de l'Association Sportive de la Bourse de Bruxelles(ASBB). 
  Trinity Football Team  (Louvain) : Fondé en novembre 1900 parmi les élèves du Collège des Josephites.  
 Atheneum VV Stockel (Bruxelles) : fondé en 1901, le club est une des meilleures équipes de Bruxelles au niveau régional, ratant de peu une promotion en nationale en 1907 (terminant deuxième au barrage final). Le terrain se situait à l'angle de l'Avenue de Tervuren et de l'Avenue Alfred Madoux Le club disparaît vers 1908.  
Vlaamsche Sportvereeniging Brussel (Bruxelles) : Particpe au championnat de troisième division de la province pour la saison 1901-1902. 
West Park,  (Bruxelles) : Présente 3 équipes aux championnats de la province pour la saison 1902-1903 (divisions2, 3 et scolaires), puis disparaît. 
 AC de Bruxelles (Bruxelles) : fondé en 1901, sous l'appellation Albert Club de Bruxelles.,Le club particpe aux championnats de la province de 1904 (scolaires) à 1908 division 3,puis 2). Disparaît vers 1908.
  Olympia CB (Bruxelles) : voir Olympia Club de Bruxelles(1898-1909).
Scaring FC Bruxelles (Bruxelles) : Fondé en 1901,championnat scolaires saison 1902-1903. Autre nom :Scaring FC d'Etterbeek. 
  Scaring FC Ensival (Bruxelles) : fondé en 1904.
Union Ixelloise (2)  (Ixelles) : Nouvelle version fondée vers 1903. Pratique 2 saisons en troisième division de la province, puis disparaît vers 1905.
Union Sportive Anderlechtoise   (Anderlecht) : Fondé vers 1904, le club particpe aux championnats de troisième division de la province les saisons 1904-1905 et 1905-1906.
Club des Sports  (Bruxelles) : Fondé vers 1905, le club particpe aux championnats de division 3 de la province (saisons 1907-1908 et 1908-1909).
Association Athlétique l'Essor  (Schaerbeek) : Le club aligne 3 équipes dans les championnats de la province pour les saisons 1908-1909 et 1909-1910  (divisions 3, juniors et scolaires).
Red Star Sporting Club (Saint-Gilles) : Le club aligne 2 équipes en 1908-1909 (divisions 3 et juniors) et en 1909-1910 (divisions 2 et 3).
Higher Sporting Club  (Bruxelles) : Divisions Juniors et Scolaires en 1908-1909 et divisions 3 et Juniors en 1909-1910.
  Cureghem Football Club  (Anderlecht) : Le 20 mai 1909 le club joue à Braine-le-Comte contre l' Union Sportive Brainoise . Reconstitué en 1915, il joue contre l'Union Molenbeekoise. (voir aussi le "Cercle Sportif de Cureghem")
  Union Molenbeekoise (2)  (Molenbeek) : Octobre 1910, affilié à la Fédération Post-Scolaire, le club joue un match au Stade Roubaisien  (France) et perd 5 à 6. En décembre de la même année il va au "Stade Jumétois". L' Union Sportive Molenbeekoise(3)  est reconstituée au début 1915 pour matcher les équipes de Cureghem et le Brussels FC. En 1916 le club particpe aux tournois du White Star et du Crossing FC.
 Vivier d'Oie Football Club  (Uccle) : Particpe au 'Schaal Phoenix" à Alost (saison 1909-1910), tournoi pour equipes non affiliées. Le club s,affiliera plus tard...
  Éclair Trifling,  Société de Sports Athletiques  (Molenbeek) : Fondé en avril 1911. Organise un tourno de football ouvert à toutes les équipes à partir du 21 mai. La société s'affilie à la Fédération Post-Scolaire et participe aux championnats de division I et II pour la saison 1911-1912. En mars 1913, il joue contre le Sparta de Molenbeek. En février 1915, il est reconstitué et joue quelques matches contre l'équipe scolaires du Racing Club de Bruxelles. On retrouve début 1915 un club dénommé  Éclair FC de Molenbeek . Ce club particpe aux tournois de l'"Alliance Sportive Molenbeekoise et du SC Anderechtois. Par ailleurs il joue contre le Daring Club de Bruxelles,  le Sparta Molenbeek,  Solidor FC,  CS Brainois, Crossing FC, Belgian Nomads, Berchem FC  etc. entre janvier 1915 et mars 1916. 
  Aurore Sportive d'Etterbeek  (Etterbeek) : Fondé vers 1912, affilié à la FBSA pour les saisons 1912-1913 et 1913-1914. Reconstitué en 1915, il joue contre SC Forest, Association Saint -Gilloise, FC Forestois,  Solidor FC, Union PTT, tous non (encore) affiliés.
  Koekelberg FC  (Koekelberg) :  Fondé vers 1912 et affilié à la Fédération Belge des Sports Athletiques. Reconstitué en 1916. le club est très actif, il participe aux tournois du Crossing FC  et de Dieghem FC et rencontre des équipes comme :Windsor FC, Élisabeth FC, Avenir de Jette, Union Molenbeekoise, Espérance FC Heembeek, Stade Schaerbeekois, puis des clubs affiliés tels Racing Club de Bruxelles (troisième équipe), White Star AC et Albert FC Vilvorde.  
  Union et Progrès  (Forest) : Fondé vers 1912, reconstitué en 1915, joue principalement  des équipes locales telles FC Forestois,  SC Forest, Union Anderlechtoise et participe au tournoi du Red Star.
  Cercle Sportif Jettois  (Jette) : Fondé vers 1912 et affilié à la FBSA, reformé en mars 1915, il ne joue que peu.
  Cureghem Sportif  (Anderlecht) : Fondé vers 1912, le club est très actif en cyclisme  (affilié à la LVB), il a constitué une section football en 1915 et joue contre l'Union Molenbeekoise et le SC Forest notamment. 
 Union Sportive Interbanques  (Bruxelles) : Pour la saison 1912-1913 la Fédération organise ses premiers championnats (divisions I, II et III) . Le premier classement s'établit comme suit : 
       1- CS Banque d'Outremer, 13 points.
       2- CS Banque Nationale,  11 points.
       3- CS Crédit Lyonnais,    6 points.
       3- CS Caisse de Reports,  6 points.
       5- B.I.B. Sports,         3 points. 
       6- CS Banque Internationale de Bruxelles,  3 points.
       7- CS Société Générale    0 points.  
  Cercle Sportif de Cureghem  (Anderlecht) : En mars 1915, joue contre l'Union Anderlecht, avril de la même année contre l'Avenir d'Ixelles et mai contre le SC Forest. En juillet 1916 le cercle organise un tourno pour équipes non affiliées. 
  Alliance Sportive Molenbeekoise  (Molenbeek) Organise un tournoi en mai 1916. Participants : Union Argentine, Union Jettoise, Sainctelette FC, Éclair Molenbeek, Élite FC, Union Anderlecht,FC Scheut, CS Forest, Nord-Est FC, Sparta Jette et l'Alliance Molenbeek.
  Étoile Sportive d'Auderghem  (Auderghem) : Avril 1915 contre Red Star Auderghem.  
  Espoir Molenbeek  (Molenbeek) : Joue en mai 1915 contre Crossing FC.
  CS Anderlechtois  (Anderlecht) : Joue en mai 1915 contre Brussels FC. 
  Élite FC  (Bruxelles) : Particpe en mai 1915 au tournoi de l'Alliance Sportive Molenbeekoise.  Avril 1916,  joue contre Avenir FC Jette et le Stade Schaerbeekois.
  Prolo Sportif  (Bruxelles) : Particpe au Tournoi du Red Star FC, contre Kahn's Athletic Club en mai 1915.
  Union Forestoise  (Forest) : Particpe au tournoi du Red Star FC contre Sparta Molenbeek en mai 1915.
  Sporting Club de Laeken  (Laeken) : Mai 1915 contre SC Jettois et début 1916 contre le Crossing FC et Koekelberg FC.   
  Comptoir National d'Escompte  (Bruxelles) : Club corporatif,  joue contre CS Schaerbeek.
  Sparta Jette  (Jette) : En mai 1915,  participe au tournoi du SC Anderechtois contre Solidor FC et au tournoi de l'Alliance Sportive de Molenbeek contre Nord-Est Football Club.
  Sporting Club de Jette  (Jette) : Joue en janvier 1916 contre le Crossing FC, participe au tournoi de l'Avenir FC de Jette en avril de la même année. 
  Standaart Club Leuven  (Louvain) : Fondé le 17 mars 1916, affilié à l'UBSFA le 9 avril 1921, comme club adhérent.  Affilié comme effectif le 24 mars 1922. Fusionne avec  Club Sportif de Louvain(est. 1909) pour devenir "Standard Club Sportif Louvaniste.

Province de Flandre-OccidentaleVlaamsche FC de Bruges  (Bruges): Fondé en 1896, participe au championnat officieux des Flandres et termine premier (saison 1897-1898).. 
 Brugsche FC  (Bruges) : Particpe au championnat officieux des Flandres en 1897.
 Oostendensche FC (Ostende). : Fondé vers 1898, participe au championnat de première division, série des Flandres, depuis,  aucune information. (Voir : Oostendensche FC). 
 Levenlust Blankenberghe  (Blankenberge) : Fondé vers 1897.
 Bruges Wanderers  (Bruges) : Fondé vers 1897, non affilié. 
 Union FC de Bruges  (Bruges) : Fondé vers 1897. Particpe au championnat des Flandres en 1897.
 FC Mouscron (Mouscron) : fondé en 1901 sous le nom de FC de Mouscron. Le club particpe aux championnats de deuxième division de Flandre Occidentale, puis des 2 Flandres de 1904 à 1908. La localité de Mouscron ne sera rattachée à la province de Hainaut qu'en 1963.
 Léopold FC d'Ostende (Ostende) : fondé en 1903, le club devient Football Club Ostende en 1906. 
 FC Iseghem (Izegem) : fondé en 1904.
 US Roularienne (Roulers) : fondé en 1900 par des étudiants, sous l'appellation De Verenigde Vrienden (« Les Amis réunis »), il prit rapidement le nom de Red Star Roulers puis devint lUS Roularienne en 1902. Connaissant des problèmes financiers, il arrêta ses activités en 1909.
 FC Waereghem (Waregem) : fondé en  juillet 1912, il arrêta ses activités avant la fin de cette même année.
 Union la Lys Waereghem (Waregem) : fondé en 1906, il arrêta ses activités lors de la Première Guerre mondiale. La région de Waregem fut ravagée par les combats et soumise à une présence militaire permanente.
 SC Courtraisien (Courtrai) : la multiplicité des appellations identiques et la courte durée de vie des clubs à cette époque sont sources d'erreurs dans les archives. Un "SC Courtraisien" exista avant 1900 (aussi parfois appelé CS Courtraisien) ! LE premier SC Courtraisien participe à une saison de la plus haute division belge (voir saison 1899-1900). Dissous peu après, mais un club homonyme est reconstitué en 1901 (on en trouve trace dans les compétitions de  et les premières éditions de la Coupe de Belgique). Il fusionne en 1918 avec le FC Courtraisien (voir ci-après) pour former Courtrai Sports.
 FC Courtraisien (Courtrai) : sa date de création reste incertaine mais il est dissous en 1906, après s'être retiré de la fédération. Il est reconstitué en 1910 et de nouveau affilié à la fédération en 1912. Il reste actif durant la Première Guerre mondiale, bien que sa région est ravagée par les combats et soumise à une très forte présence militaire. Il semble probable qu'il ait fusionné vers la fin 1917 ou le début de l'année 1918 avec lUS Courtraisienne (créée en 1913). Toujours en 1918, le FC Courtraisien fusionna avec le SC Courtraisien (celui refondé en 1901) pour former Courtrai Sports.
 US Courtraisienne (Courtrai) : fondé en 1913, il a très probablement fusionné vers 1918 avec le FC Courtraisien (voir ci-dessus) reconstitué en 1910.
 Football Club Yprois   (Ypres) : Fondé en 1901, le club arrête ses activités en 1914  (le club est reformé et réaffilié en 1920 sous le nom de Cercle Sportif Yprois).
  Knocke Football Club (1) (Knokke-Heist) : Affilié en 1914, sans que l'affiliation ne soit entérinée par l'AG de l'UBSFA du 2 août 1914, les évènements internationaux empêchant sa tenue. Le club se reforme après la fin de la guerre. Voir  Royal Knokke Football Club .
  CS Heystois  ( Knokke-Heist) : Affilié à l'UBSFA en 1914, le même problème que pour le "Knocke FC" se posa.

 Province de Flandre-Orientale 
 Athletic Club Gantois  (Gand) : Fondé le 12 décembre 1889. Pratique le football et la course pédestre. 
  Cercle des Intrépides  (Gand) : Reconnu par la ville de Gand en août 1888. Pratique le football.
  Football (Jeunes Emulations ) Cercle des XIV  (Gand) : Les membres du cercle défilent dans le cortège des fêtes de la ville en juillet 1885.
  Racing Club de Gand,  Jeunes Emulateurs  (Gand) : Fondé en 1886. En mai 1886, gagne le premier prix à Anvers "In Den Match Met Foot-Ball". Le 13 mai 1890, il fusionna avec le Running Club de Gand pour devenir Association Athlétique La Gantoise  (Sections football et Sports Pédestres). 
 Union Pédestre Gantoise (Gand) : fondé en 1895, il devint le Sport Pédestre Gantois puis fusionna avec lAC Gantois et le FC Gantois pour former le Racing Club de Gand en 1899.
 Athlétique Club Gantois (Gand) : fondé en 1897, il fusionna avec le Sport Pédestre Gantois et le FC Gantois pour former le Racing Club de Gand en avril 1899.
  Union Sportive Gantoise (1) (Gand) : Fondé vers 1897.
 FC Gantois (Gand) : fondé en 1897, il fusionna avec le Sport Pédestre Gantois et " AC Gantois pour former le Racing Club de Gand en avril 1899.
  Beveren FC  ( Beveren) : Fondé vers 1898.
  Wetteren Football Club  (Wetteren) : Fondé vers 1899. Ghent Football Club  (Gand) :Fondé en 1900, le club s'inscrit aux championnats des Flandres de deuxième division pour les saisons 1900-1901 et 1901-1902 avant de déclarer forfait pour ces compétitions. Melle  Football Club  (Melle) : Fondé en 1897,participe au championnat des Flandres de deuxième division en 1898-1899, et au championnat juniors en 1900-1901, avant de disparaître. Alost Football Club  (Alost) :Fondé vers 1903, le club particpe à 2 championnats regionaux de troisième division,  puis disparaît vers 1905. 
 FC Eendracht Gent (1) (Gand) : fondé en janvier 1902, le club est reconnu par là vIlle en avril 1904. IL participe aux championnats à partir de la saison 1905-1906. En 1911, le club change son nom en Eendracht Sporting Club Gent. . .
 FC Audenaerde (Audenarde) : fondé en 1905, participe au championnat juniors de la Flandre Orientale en 1905-1906, puis en division 3 la saison suivante. Réapparaît en 1913 (nouvelle version ?).
  Cercle Sportif Audenardais  (Audenarde) : Particpe au " Schaal Phoenix van Aalst" en 1909-1910.
  Voetbal Voorwaerts Aalst  (Alost) : Particpe au "Schaal Phoenix van Aalst" en 1909-1910.
  Eendracht Aalst  (Alost) : Particpe au "Schaal Phoenix van Aalst" en 1909-1910.Sporting Club van Aalst  (Alost) : Particpe au "Schaal Phoenix van Aalst" en 1909-1910.
  Union Sportive Gantoise (2) (Gand) : Particpe au "Schaal Phoenix van Aalst" en 1909-1910.
  Racing Club van Dendermonde  ( Termonde) : Particpe au "Schaal Phoenix van Aalst" en 1909-1910.
 Steun Geeft Moed  (Aalst) : Organise la "Beker der Volksstem" pour equipes non affiliées en 1910-1911 et 1911-1912. Affilié à la Fédération de la Dendre  (saison 1911-1912).
  Patria Gent  ( Gand) : Particpe à la "Beker der Volksstem van Aalst" en 1910-1911.
  Sporting FC Ninove  (Ninove) : Affilié à la Fédération de la Dendre,  participe à la 'Beker Volksstem van aalst" en 1911-1912.
  Football Club Sottegem  ( Ninove) : Affilié à la Fédération de la Dendre. Particpe à la "Beker Volksstem van Aalst" en 1911-1912.
  Union Sportive Interbanques  (Fédération)  (Gand) : En janvier 1914, la fédération organise un championnat de quatre equipes dont voici le classement:
      1- Banque Centrale Gantoise 
         2- Banque Nationale 
         3- Banque de Flandre 
         4- Banque de Gand. 

 Province de Hainaut 
 Cercle de Gymnastique et d'Escrime de Lodelinsart  (Lodelinsart) : Pratique le football dès 1908. Non affilié. En juillet 1912 une brochure relatant l historique du cercle est éditée à l'occasion de son XXVe anniversaire. 
  Cercle Liegeoisde Charleroi   (Charleroi) : Reconstitué le 18 décembre 1887, le cercle pratique le cyclisme, la gymnastique et peut-être le football, à la prairie de Montignies-le-Tilleul. 
  Racing Club Caroloregien  (Charleroi) : Fondé en septembre 1896.  Non affilié. Pratiques sportives diverses dont le football.  Existence éphémère. 
  Football Club de Charleroi  (Charleroi) : Fondé en avril 1900. Constitution du Comité : Président: M. E. Cognioul; Vice-président: M. Mommaerts: Trésorier: M. E. Fritz;  Secrétaire :M. Rabaudin; Commissaires: MM. Belliere, Cornil,  Daugniaux, R. Florin, Pléjot et Warnotte. le club disparaît en aout-septembre de la même année,  n'ayant joué que des rencontres intimes. Le terrain était situé à l'hippodrome de Charleroi.
 Cercle d'Agrément de Couillet  (Couillet) : Fondé en avril 1901. Après 4 luttes intimes le cercle disparaît en juin 1901.
Cercle Amateur Sportif de Mons (Mons) : Fondé en 1904, le cercle s'affilie à lUBSSA en 1905.  Il participe au championnat de troisième division de la région Hainaut-Namur ,sous le nom de Cercle des Sports  en 1907-1908, en division 2 en 1908-1909 et 1909-1910, avant de fusionner avec le Stade Montois et Nimy Sportif en mai 1910, pour former Olympic de Mons. 
  Football Club Tournaisien  (1)  (Tournai) : En juillet 1904, à l'occasion du cinquantenaire de Wez-Velvain  (la Route du Roi) le club joue un match d'exhibition contre le Football Club de Mouscron. 
  Football Club Tournaisien (2) (Tournai) : Fondé en janvier 1909.
  Sporting de Mont-sur-Marchienne  (Mont-sur-marchienne) : Fondé en 1905, en août il organise un tournoi d'entraînement avec Charleroi  et Marcinelle. Le mois suivant, organise un autre tournoi avec des clubs tels Sporting Club Louvaniste,  US Tournaisienne, Charleroi SC, Gilly FC,  Atheneum FC Charleroi et l'équipe "juniors" de "La Marcinelloise". En juillet 1908, le club inaugure son drapeau. Puis le désert.
  La Marcinelloise  (Marcinelle) : Probablement la section football de la société de gymnastique. Particpe au tournoi de Mont-sur-Marchienne en septembre 1905.
  Atheneum FC de Charleroi  (Charleroi) : Fondé en 1905 au sein de l'Athénée,  l'équipe participe au tournoi de Mont-sur-Marchienne. 
  Football Club / Sporting Jumet  (Jumet) : Fondé en 1905, le club eut une existence éphémère,  néanmoins il rencontrera le Sporting Club de Charleroi  (juniors) en mai 1906. Le local était situé chez Mme. Vve. Ninie Baudoin. 
  Mons Sports  (Mons) : Fondé en 1905, le club pratique essentiellement les courses pédestres.  Affilié à l'UBSSA. Aucune information après juillet 1907.
  Union Sportive Louvieroise / La Louviere FC / Association Sportive de La Louviere  (La Louviere) :  Fondé en 1906, l'Union Sportive participe au championnat régional juniors en 1907-1908. En 1919-1910, il donne forfait en troisième division.  En 1910 il change son nom en Football Club Louvierois et organise la "Coupe Maugretout". Pour la saison 1911-1912, affilié à la FWSSA, il participe au championnat de première division et l'on reparle de l"Union Sportive. Certaines informations donnent aussi la dénomination "Association Sportive" en 1908. Il est certain que le club cessera ses activités en 1912.
Club Athlétique de Quievrain  (Quievrain) : Fondé en 1908, le club débute le premier championnat Juniors de la région Hainaut-Namur en mars 1908. Puis il participe aux championnats de troisième division de 1908 à 1911. Il disparaît vers 1911.
  Union Sportive Athoise  (Ath) : Fondé en 1906, le club particpe au "Schaal Phoenix " à Alost durant la saison 1909-1910. Plus de nouvelles par après.
 FC Enghiennois (Enghien), fondé le 11/10/1913, ce club arrête ses activités lors de la Première Guerre mondiale. Il est reconstitué en 1923 sous le nom d'Enghien Sports.
 Stade Montois (Mons) : fondé en 1901, il s'affilié à l'UBSSA en 1905. Il participe au championnat de la région Hainaut-Namur de deuxième division où il termine dernier  (sur 4 équipes) avec zéro points. il fusionne en mai 1910 avec Nimy Sportif et le Cercle des sports  pour former l'Olympic de Mons.
  Sporting Club de Tournai  (Tournai) : Fondé en 1902. En juillet de la même année le club demande des subsides pour organiser un match de football  (demande refusée).
 Student Club de Tournai  (Tournai) : Fondé en 1902. Le club organisé un match contre un club roubaisien. Le 26 avril 1903 il fusionne avec l'Athletic Club de Tournai pour former  Union Sportive Tournaisienne.
 Athletic Club de Tournai  (Tournai) : Fondé en 1902, le club s'entraîne à la plaine des manoeuvres. Le 26 avril il fusionne avec Student Club pour former  Union Sportive Tournaisienne.
Mlitary FC de Tournai  (Tournai) : Fondé le 5 août 1902 au sein du 3e Régiment des Chasseurs à Pied. En septembre 1902, le club joue contre la deuxième équipe du Student FC et en décembre de la même année, il gagne à l'Athletic Club  (0-2).
  La Gilde Sportive de Mont-sur-Marchienne (Haies) (Mont-sur-marchienne).: Fondé en 1906, le club disparaît fin septembre 1907.
  Sporting Club Athois  (Ath). N'aurait joué qu'un seul match en septembre 1906,  contre l'Union Sportive Tournaisienne. 
  Union Sportive Jumetoise(1),  Société de Football  (Jumet). En novembre 1906 une société de football est en formation à Heigne. En janvier 1908 une nouvelle société est annoncée, course à pied, football, saut etc. Puis plus aucune nouvelle. 
 Racing Club de Charleroi (2)  (Charleroi) : (1906-1907). Joue un seul match contre l'Union Sportive de Charleroi.
  Athenee FC de Mons  (Mons) : 1907 contre le Sporting Club de Charleroi,  en janvier et en avril.  
  FC du 1er Régiment des Chasseurs à Pied   (Charleroi) : Fondé en 1907,  il disparaît vers avril 1910. Reformé en 1911 l participe au championnat de division I de la FWSSA. 
  Central Club Sportif Louvierois  (La Louviere) : Fondé en 1907, le club particpe au championnat de Thudinie où il arrive en demi-finale. En1909-1910, il participe aux championnats de troisième division de la région Hainaut-Namur. Disparaît en 1910.  
 Anglo-Belge d'Erquelinnes   (Erquelinnes) : Fondé en 1907, affilié en février 1908 dans le but de participer aux championnats de troisième division "Hainaut-Namur", saisons 1907-1908 et 1908-1909, où il déclare forfait général après avoir perdu son premier match 8 à 0 contre Charleroi Sporting Club. Il est démissionné à l'AG de l'UBSSA de janvier 1909.
  Union Sportive Caroloregienne  (Charleroi) : Le club joue quelques matches en 1907 avant de disparaître la même année. 
  Stade Olympique de Lodelinsart  (Lodelinsart) : Fondé au début 1907, le club fusionne avec la section football du cercle de gymnastique de Lodelinsart  (qui se reformera en 1908)  et devient le " Stade Olympique de Charleroi".  Il participe au championnat de Chatelineau où il chute en demi-finale en avril 1909. En septembre de la même année le club change à nouveau son nom pour devenir le "Stade Olympique de Jumet".  Il s'inscrit à la FBSSA et s'inscrit au championnatsde division I et II. En septembre 1909, il gagne en finale du "Grand-Prix de Chatelineau Sp " parmi 12 équipes. Pour la saison 1910-1911, il inscrit deux équipes  (divisions 2 et 3) et disparaît vers septembre 1911.
  Club Sporting du Nord  (Charleroi) : Fondé en juillet 1907, il joue un match qu'il gagne (6-1) contre la Gilde de Mont-sur-Marchienne puis disparaît. 
  Thuin Sports   (Thuin) : Fondé en 1907,il gagne le championnat de Thudinie en septembre 1908. Affilié à l'UBSSA en 1908 (AG du 31 janvier 1909, il joue la finale du championnat Hainaut-Namur en mai de la même année contre "Union Sportive Tournaisienne", il particpe aussi au Challenge du CS Montois en mars. En septembre 1910 son adhésion est attendue à la FBSA... À l'Assemblée générale de l'UBSSA le club ne figure plus sur la liste des affiliés.
  Marcinelle Sporting Association  (Marcinelle) : Fondé en 1907, le club est très actif avec des rencontres contre Charleroi Sporting Club,  Thuin Sportif,  Marchienne Sport, La Louviere,  Dampremy,  Roux Sports, Nivelles, Tamines etc. En septembre 1909, il participe au Grand Prix de Chatelineau et aux championnats de la FSSA avec deux équipes. Mai 1910 c'est le Challenge de Tamines. En 1910 un nouveau club apparaît, le Marcinelle Sporting.
  École Normale Sportive  (ENSC)  (Charleroi) : Fondé en décembre 1907.
Union Sportive Brainoise (Braine-le-Comte) : Fondé en 1908, il participe au premier championnat junors de la région Hainaut-Namur en 1908 puis de troisième division en 1908-1909. Il Se desaffilie en 1909 puis rejoint la FSSA en première division la saison suivante. Il disparaît en septembre 1910.
Nimy Sportif  (Nimy) : Fondé en 1908, il participe aux championnats de troisième division de la région Hainaut-Namur de 1908-1909 et 1909-1910. Fusionne avec le CS Montois et le Stade Montois en 1910,  pour former l'Olympique de Mons.
Cercle Athlétique de Binche(1)  (Binche) : Fondation du cercle de gymnastique en 1900 et de la section football en 1908.  Particpe au championnat de troisième division de la région Hainaut-Namur en 1909-1910.
  Cercle Athlétique Binchois(2)  (Binche) : Affilié le 25 janvier 1919. Disparaît en 1921.
  Acren Sports FC  (Deux-Acren) : Fondé vers 1911, affilié à la Fédération de la Dendre.  Le club gagne la coupe "Volksstem van Aalst" en 1911-1912.
  Montigny Sports  (Montignies) : Affilié le 17 janvier 1919, disparaît en 1924.
  Union Sportive Chapelloise  (Chapelle) : Affilié à l'UBSFA en 1919.
  Industriel FC Tourna  (3) ( Tournai) : Affilié le 17 janvier 1919, disparaît en 1920.
  Cercle Sportif Quievrain  (Quievrain) : Affilié le 25 janvier 1919, disparaît en 1921.

 Province de Liège 
  Club de football de l'Athenee Royal  ( Liège) Fondé en 1894.
 Liège Football Union  (Liège) : Fondé en avril 1894. Le club comprend 25 membres en mai 1894. En décembre de la même année le club absorbe l'ancienne section moyenne du FC Liégeois. 
Sporting Club Liégeois  (Liege ) : Fondé en 1896. 
 Les Amis du Sport  (Liège) : Circa 1897.
 Espérance Club de Liège  (Liège) : Fondé vers 1897.
 Albert Club de Liège  (Liège) : Fondé en 1915, affilié à l' UBSFA. Disparaît en 1918.
 Alleur FC (Alleur) : Affilié à l' UBSFA, (club adhérent) AG du 30 mars 1913.
 Amay FC (Amay) : Fondé en 1915, affilié à l' UBSFA en 1915, le club abandonne la compétition en décembre 1916. 
  Standard d'Andrimont FC  (Andrimont) : Fondé en 1910. Saison 1915-1916, participe au championnat de division I de la région de Verviers où il termine sixième sur dix.
 Union Angleuroise  (Angleur) : Fondé en 1915, non affilié.
  Éclair d'Angleur  (Angleur) : Fondé en juin 1915. 
 Ans FC  (Ans) : Fondé en 1908. Affilié à l' UBSSA. Débute la saison  (1914)-1915 en mai pour la Coupe Provinciale , région de Liège où il termine sixième sur huit équipes. La saison suivante il termine à nouveau à la huitième place  (sur dix) en division I, région de Liège. 
  Union Ansoise  (Ans) : Juin  1915.
 Aurore FC de Saint-Georges  (Liège) : Affilié à l' UBSFA après août 1914. Participe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin 1915. 
 Awans FC  (Awans) : Fondé en 1915. Le club organise un tourno à la  rue des Stockis en juillet,  avec :  Racing Club Ansois,  Union Ansoise,  Racing Club Alleurois, Loncin Sportif, Soleil de Votoux, Union Voroux, Awans FC, Bierset Alliés et Alleur FC .
  Coq Wallon d'Awans  (Awans) : juillet  1915.
  Awans Sportif  (Awans) : Fondé en 1916, affilié à l'UBSFA le 9 juillet de la même année.  Démission le 28 juillet 1918, fusion officieuse avec La Vaillante d'Awans. Devient Awans FC(2).
  Ayeneux Football Club  (Ayeneux) : Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet 1915, deuxième catégorie.
  Aquilla/Aqualia Sport Club d'Aywaille  (Aywaille). : juillet 1915. 
 Football Club de Bas-Oha  (Bas-Oha) : Fondé en 1915, affilié à l' UBSFA la même année.
  Aurore FC de Bas-Oha  (Bas-Oha) : juillet  1915. 
 Étoile de Bellaire  (Bellaire) : Fondé en 1915.
 Grace Berleur FC(2)  (Berleur) : Fondé en 1915, affilié à l' UBSFA. Radié en 1917.
 Beusdael FC  (Beusdael) : Particpe au championnat juniors de la province en 1906-1907.
 Union Sportive Beynoise  (Beyne) : Fondé en 1915, s'affilié à la Fédération Liegeoise de football Association  1915, puis à l' UBSFA quelques semaines plus tard, suite à la reprise des activités du CP de Liège de l' Ubsfa. En juillet 1915, participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise , deuxième catégorie.
 Bierset Alliés FC (Bierset) : Fondé en juillet 1915. 
  Bierwart Sporting Club  (Bierwart) : Fondé en juin  1915.
 Sporting club des Charbonnages du Bois d'Avroy (Liège) : Fondé en 1913, la section football en juin  1915 . Affilié à l' UBSFA. Saison 1915-1916 en régionale 4 de  Liège. 
 Bois de Breux FC (Grivegnée) : Fondé en 1911. Affilié à l' UBSFA. Participe à la coupe de la Fédération Liegeoise, première et deuxième catégorie en juillet 1915  Saison 1915-1916 en régionale 3 de Liège . 
  Alliance FC Bois de Breux  (Grivegnee) : Fondé en juillet 1915.
Union FC Bressoux  (Bressoux) : 1915. (non affilié) 
Étoile Sportive de Bressoux  (Bressoux) : 1915, affilié à la Fédération Liegeoise de football Association - 
  Étendard Wallon de Bressoux  (Bressoux) : Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise en juillet 1915, catégories 1 et 2.
Skill FC de Bressoux  (Bressoux) : Anno 1915 ,non affilié  (dénommé aussi Skill FC de Liège). Le club organise dès le mois de mai la Coupe Celerin (Ou Pelerin) avec,comme participants :  Étoile Sportive de Bressoux, Hasard FC, Angleur Union, WAndre FC, Herstal Sportif, Congrès FC, Kinkempois FC et CS Chênee .
  Espoir Bressoux  (Bressoux) : juillet  1915.
  Starling Bressoux  (Bressoux) : juillet  1915.
 Cahottes FC  (Cahottes) : Fondé en 1915, affilié à l'UBSFA la même année. Démission à l'AG de l'UBSFA du 24 juillet 1918. . 
Sporting Club de Chênee  (Chênee) : plusieurs clubs éphémères se forment à Chênee, difficile de s'y retrouver :Sporting club (1903-1904); Chênee FC  (1904-1909); Cercle Sportif Cheneen  (19091912) et à nouveau Sporting club  (1912-1913).
 Alliance Cheneenne FC (Chênee) : Fondé en 1911.
 Chênee Red Star FC  (Chênee) : Affilié à la Fédération Liegeoise de football Association (juillet 1915). Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet  1915, deuxième catégorie.
  Cercle Sportif Cheneen(2)  (Chênee) : Reformé en 1915. Participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet 1915, première et deuxième catégories. Pour la saison 1915-1916, le cercle s'aligne en deuxième régionale. le club disparaît dans une fusion en 1919,  devient le Racing Club Chêneen. (voir aussi Amicale de Chênee). 
  Cheratte Saint Joseph  (Cheratte) : juillet 1915. 
  Union Sportive Chevremontoise  (Chevremont) : Juin  1915.
  Cercle Sportif Chevremontois  (Chevremont) : Fondé en 1916,  affilié à l' UBSFA le 2 juin 1916. Démission en mars 1917.
  Chockier Football Club  (Chokier) : Juin  1915.
  Football Club de Cointe  (Cointe) : Fondé en 1913,  affilié à la Fédération Liegeoise de football Association. 
  Coronmeuse Football Club  (Coronmeuse) : Juin 1915.
  Séminaire FC  (Corswaren) : juillet  1915.
  Croissier FC  (Seraing) : Fondé en juin 1915. Participe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin  1915.
  Union Dalhem  (Dalhem) : juillet  1915.
  Saint Remy-lez-Dalhem (football) (Dalhem) juillet  1915. 
Stade Disonais(1)  (Dison) : Fondé en 1906, le club particpe aux championnats de la province de 1906  (junors) à 1909 (division 3). Il disparaît vers cette date. 
 Stade Disonais(2) (Dison) : Fondé en 1915, participe en mai à la  Coupe de l'Est du Skill FC de Verviers . Disparaît en 1917.
 Football Club Disonais  (Dison) : Fondé en 1913. Affilié à la Fédération Wallonne de Verviers. Le club rejoint l'Union Belge en 1914, mais l'affiliation n'a pu être entérinée, l'AG de l'UBSFA étant annulée,  vu les événements internationaux. Le club est probablement absorbé par le CS Disonais. 
  Union Sportive de Dison  (Dison) : Juin 1915.
 Embourg FC  (Embourg) : Fondé en 1912. En juillet 1915, participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise , deuxième catégorie. 
Engis FC  (Engis) : 1915, non affilié. 
Daring FC d'Ensival  (Ensival) : Fondé vers 1907, le club particpe au championnat de troisième division de la province en 1907-1908. En 1908 un club dénommé Ensival Football Association débute en division 3, puis joue en division 2 (1909-1910) avant de retourner en division 3 l'année suivante. 
  Ensival FC (1)  (Ensival) : Fondé en 1909  (1909-1911). Affilié à l'UBSSA.
  Ensival FC (2)  (Ensival) : Fondé en 1915, participe à la Coupe de l'Est du  Skill FC de Verviers  en mai de la même année 
  Fexhe Football Club  (1) (Fexhe) : (1912-1913) Championnat Juniors, comme club adhérent. 
  Fexhe FC  (2)  (Fexhe) : 1916-1917:  aligne 2 équipes (divisions 2 et 3) aux championnats dela région de Waremme. .
 Flemalle FC  (Flémalle-Haute) : Fondé en 1914,  affilié à lUBSFA  (AG du 2 août 1914). Saison 1915-1916, tour final de troisième division régionale de Liège(2e sur 4).
  Union Fleron  (Fleron) : Juillet 1915, participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise , deuxième catégorie.
  Club Sportif de Forêt  (Forêt) : Fondé en juillet 1915. Participe à la Coupe Brisco  de l' Albert Star de Vaux en juillet de la même année.
  Fragnée Football Club  (Fragnée) : Juin  1915.
  Fragnée Sportif  (Fragnée) : Juin 1915.
  Fraineux  (FC)  Fraineux : Fondé au début 1915 le club organise la  Coupe du Condroz  en deux divisions (I & II), comprenant 15 équipes de 12 clubs :
       Neuville FC 
       Patronage de Rotheux
       Rimiere 
       Fraineux (I & II)
       Ombret (I & II)
       Ramet
       Nandrin Union (I & II)
       Ellemelles FC 
       Villers-le-Temple 
       Union Rotheusienne 
       Pair
       Villers-Aux-Tours  Gosson FC (Montegnee) : Fondé le 27 avril 1915, affilié à l' UBSFA en septembre 1915. Le club fusionne avec Montegnee FC et l' Espérance FC de Montegnee  le 3 mars 1918,  pour former le Racing FC Montegnee (matricule 77). Joue en troisième division régionale de  Liege la saison 1915-1916.
  Les Croisés de Grace Berleur  (Grâce-Berleur) : Juin 1915.
  Excelsior Grâce-Berleur  (Grâce-Berleur) : Juin  1915.
  Soleil FC de Grâce  (Grâce-Berleur) : Juin 1915.
 Grivegnee FC (Grivegnee) : Fondé en 1915, le club fusionne avec Mephisto FC de Grivegnee en juin 1917 pour devenir Grivegnee FC. (Le club est affilié à la Fédération Liegeoise de football Association -FLFA- en juin 1915).Union Sportive de Grivegnee(2)(Grivegnee) : Fondé en 1915, il s'affilie à la Fédération Liegeoise de football Association (juin-juillet 1915) puis à l' UBSFA (juillet-août 1915). Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet 1915, catégories 1 et 2. En 1915-1916, joue en deuxième régionale de Liège.  Il fusionne avec Mephisto FC Grivegnee en juin 1917 pour devenir Grivegnee FC.
  US Grivegnee (3) (Grivegnee) : Régionale 2 en 1919-1920 (tour final) et 1920-1921(tour final).Hasard Wanderers FC  (Liège) : Fondé en 1915 au sein des Charbonnages du Hasard.  Affilié à la Fédération Liegeoise de football Association. Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise en juillet  1915, catégories 1 et 2. 
 Mephisto FC de Grivegnee  (Grivegnee) : Fondé en 1915. Fusionne avec US Grivegnee en juin 1917, pour former le Grivegnee FC.  
  Héron Sport  (Héron) : Fondé fin juin 1915. 
 Herstal FC (Herstal) : Fondé en 1907.Affilié à l' UBSSA. Fusionne pour devenir l' AS Herstalienne (matricule 82).
 Herstal Sportif (Herstal) : Fondé en 1912. Affilié à l'UBSFA. Saison 1915-1916 en régionale 3 de la région de  Liege.
  Étoile de Herstal  (Herstal) : Fondé en juin  1915.
  Union Sportive de Herstal  (Herstal) : Juin  1915.
 Étoile de Hollogne FC  (Hollogne) : Fondé en 1915, affilié à l'UBSFA. Fusion avec le Stade Hollognois  (est.1915) en 1918 
 Stade Hollognois  (Hollogne) : Fondé en 1915, affilié à l'UBSFA. 
 Hollogne FC  (Hollogne) : Issu d'une fusion entre l'Étoile FC de Hollogne et le Stade Hollognois en septembre 1918.
  Homvent, Société de Football  (Homvent) : Juin 1915, joue contre les "Alliés de Romsee ".
  Housse Football Club  (Housse) : juillet  1915Huy Football Club  (Huy) : Fondé en 1896, dissolution en 1900. Participe au championnat de deuxième division de la province en 1898-1899. . 
 Huy FC (Huy) : Fondé en 1905, (deuxième version). Affilié à l'UBSSA. Inactif en 1914-1915. Fusionne en 1917 pour former l'Union Hutoise FC  (matricule 76).
 Cercle Sportif Hutois (Huy) : Fondé en 1912. Inactif la saison 1914-1915. En division 3 de la région de  Huy en 1915-1916.
  Middlesex FC Hutois  (Huy) : Fondé en juin  1915.
  Huy Sportif  (Huy) : Fondé en juin  1915.
  Saint Domitien FC Huy  (Huy) : juillet  1915.
 Concorde FC de Jemeppe  (Jemeppe) : Fondé en 1915 au sein des Charbonnages de la Concorde , le club s'affilié à l'UBSFA en 1916. Il démissionne en 1917 (AG du 24 juillet 1918). Particpe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin 1915.
  Jemeppe FC  (Jemeppe) : Affilié à l' UBSFA  (1915-1921). Particpe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin  1915. Saison 1915-1916 : joue en deuxième régionale Liegeoise. Jupille Football Club  (Jupille) :  Fondé en 1913.
  Union Sportive Jemeppienne  (Jemeppe) : Fondé en juin 1915. Participe à la Coupe Brisco  de l' Albert Club de Vaux en juillet de la même année.
 Union Jupilloise  (Jupille) : Fondé en 1915, affilié à l'UBSFA. Particpe à là Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet 1915, catégories 1 et 2. Saison 1915-1916 en division 2 régionale de Liège (classe 3e au tour final). Démissionne en 1917 (AG de mars 1917). Inactif saison 1916-1917.Momy FC Kinkempois  (Kinkempois) : Particpe au championnat juniors de la province en 1905-1906.
 Kinkempois FC (1)  (Kinkempois) : Fondé en 1912, affilié à l' UBSFA (première version).
 Football Club Kinkempois(2)  (Kinkempois) : Fondé en 1915  (deuxième version). Affilié à la FLFA en juin 1915, puis à l'UBSFA. Participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise première et deuxième catégorie en juillet 1915. Saison 1915-1916 en régionale 2 de la région de Liège.
 Cercle Laurent, Liege (Liège ) : Fondé en 1891, la section football est fondée en 1897; la section comprend 27 membres en novembre 1898 ("L'Integrante", section de gymnastique fut fondée en 1893). Société non affiliée à l'UBSSA. 
 Racing Club  Lambermont (Lambermont) : Fondé en 1908. Pour la saison  (1914)-1915, il participe à la Coupe de l'Est (Arrondissement de Verviers). 1915-1916, c'est le championnat de Verviers de division I où il termine deuxième sur dix.
  La Prealle Football Club  (La Preale) : juillet 1915.
  Liers FC  (Liers) : Fondé en juin 1915.
 Loncin Sportif  (Loncin) : Fondé en juin 1915. Affilié en 1916,  disparaît en 1918.
 Loncin FC   (Loncin) : 1915, non affilié. 
  Union Sportive Malvautoise  (Malvaux) : Fondé en juillet  1915.
 Union Sportive de Marchin  (Marchin) : Fondé en avril 1915, non affilié. 
  Stella FC Marchin  (Marchin) : juillet 1915.
 Micheroux FC (Micheroux) : Fondé en 1911. Affilié à l'UBSFA. Pendant la première guerre mondiale, le club particpe au championnat de première division de la région de Liège, la première saison  (1914)-1915 (4e sur 8), l'année suivante en deuxième (tour final).
 Milmort Football Club  (Milmort) : Fondé en 1908, reformé en 1913.
 Moha FC  (Huy) : Affilié à l'UBSFA, peu après sa fondation en 1915, il disparaît en 1916.
  Étoile Montoise  (Mont) : Saison 1914-1915.
 Charbonnages de l'Espérance de Montegnee FC  (Montegnee) : Fondéen 1913. Non affilié à l'UBSFA. 
 Montegnee FC (Montegnee) : Fondé le 15 mai 1915, le club fusionne avec Gosson FC et l' Espérance FC Montegnee pour former le Racing FC Montegnee (matricule 77).le 3 mars 1918. Joue en troisième division régionale de  Liège en 1915-1916 et participe au tour final.
 Espérance FC Montegnee (Montegnee) : Fondé le 1er juin 1915, le club fusionne avec le Gosson FC et Montegnee FC pour former le Racing FC Montegnée  (matricule 77) le 3 mars 1918.
 Ougrée FC(1) (Ougrée) : Fondé en 1904 (première version). Particpe au championnat juniors de la province, saison 1904-1905. Ougrée FC (2)  (Ougrée) : Fondé en 1915, affilié à l'UBSFA la même année. Particpe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing. Joue en troisième régionale de Liège en 1915-1916 où il termine 5e sur 6 au tour final. Démissionne en juillet 1918 (AG de lUbsfa).  Ougrée FC (3)  (Ougrée) : régionale 3 en 1919-1920. Fearless FC Stembert  (Pepinster) : Fondé vers 1906, le club particpe aux championnats de la province entre 1906 et 1912.Dénommé à l'origine Fearless FC Pepinster (1906-1911).
  Pepinster FC  (Pepinster) :Fondé en 1908.
  Cercle Sportif Pepinster (Pepinster) : Fondé en mars 1915, affiliéà l'UBSFA. 
  Prayon  FC  (Prayon) : fondé en 1915.
  Cercle Sportif Amicale Queue-du-bois  (Queue-du-bois) : Fondé et affilié à l'UBSFA en 1916, inactif la saison 1917-1918. Démissionne en 1918  (AG 24 juillet 1918).
 Athletic FC Verviers (Verviers) : Fondé vers 1899, le club particpe aux championnats de la province de 1900 à 1906  (divisions juniors, troisième puis deuxième ).
 National FC Verviers (Verviers) : Fondé vers 1905, le club aligne 3 équipes pour la saison 1905-1906 (divisions 2, juniors et scolaires) avant de disparaître en 1906.
 US Verviétoise (Verviers) : Fondé en 1906 et affilié à l'UBSSA la même année, le club aligne 3 équipes aux championnats de la province  (divisions 2, 3 et junors) il disparaît en 1907. 
 Cercle Athlétique de Verviers (Verviers) : Affilié en 1914, l'assemblée générale du 2 août devait entériner l'affiliation mais l'assemblée ayant été annulée, vu les événements, la confirmation n'a pu s'effectuer. Reformé en 1915, le cercle est aussi dénommé Athlétique FC  (2e version) puis Cercle Athlétique de Stembert. Affilié à l' UBSFA.Excelsior Saint-Michel de Verviers  (Verviers) : Fondé en 1915. Affilié à la Fédération Sportive Catholique de Verviers Les Alliés de Saint-Hubert  (Verviers)  : Fondé en 1915. Affilié à la Fédération Catholique de Verviers. 
  Jeunes Ouvriers FC  (Verviers) : Fondé en juin 1915.
  Stade Wallon  (Saint-Antoine)  (Verviers) : Fondé en juin 1915.
  FC Saint-André  (Verviers) : Juin 1915.
  Daring Club de Verviers  (Verviers) : Juin 1915.
 Daring Club Sclessinois (Sclessin) : Fondé en 1902, affiliation à l' UBSSA la même année. Championnat Juniors en 1902-1903, puis division 2 de la province en 1904-1905, avant la disparition du club. 
  CS Sclessin  (Sclessin) : Fondé en juin 1915. 
  Black Star de Sclessin  (Sclessin) : Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet 1915, catégories 1 et 2. 
 (Cercle Scolaire) Liège Association  (Liège) : Fondé en 1896, le club particpe au championnat scolaires de la province  (saisons 1896-1897 et 1897-1898).Daring FC de Liège  (Liège) : Saison 1902-1903, participe au tournoi de Namur. 
 Sporting club liegeois  (Liège) : Fondé en décembre 1913.
 Red Star FC Liège(1) (Liège) : fondé en 1902, il aurait fusionné avec le Standard, mais ce n'est pas certain.
  Red Star de Liège  (2)  (Liège) : juillet  1915.
  Racing Club Liégeois  (Liège) : Juin  1915.Stade Club Militaires Standard  (Liège) : Fondé en 1908, le club particpe au championnat de troisième division de la province en 1908-1909. 
 Les Alliés de Romsee Romsee() : Fondé en 1915, affilié à la Fédération Liegeoise de football Association en juin 1915, puis à l' UBSFA là même année. En juillet 1915, participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise , deuxième catégorie.
  Romsee Alliance  (Romsee) : Mai-Juin 1915. 
  Renory Football Club  (Renory) : Particpe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing  en juin  1915. En juillet de la même année, c'est la Coupe de la  Fédération Liegeoise , deuxième catégorie.
 La Royale Liegeoise FC (Liege) : La société de gymnastique est fondée en octobre 1862, devient Société Royale en 1895. En 1912  se crée une section football, qui s'affilie à l'UBSFA comme adherent (AG du 30 mars 1913). Durant la première guerre mondiale, la "section football " est inactive en 1914-1915, puis joue en régionale 3 de Liège   les trois saisons suivantes. Notez que cette société serait la plus ancienne affiliée ayant pratiqué le football officiellement en championnats .La Vaillante  (Liège) :Fondation de la société de gymnastique en 1896 et création de la section football en 1908. Le club particpe aux championnats des divisions 3, 4 et juniors de 1909 à 1914.  
  Fédération Liegeoise de Football Association (FLFA)  (Liège) : Constituée en juin  1915, La fédération envisage la création d'un championnat à deux niveaux pour la région Liégeoise. Voici à titre indicatif les équipes inscrites :
       Magnée FC  (div.I)
       Étoile de Bressoux  (I)
       Embourg FC  (I)
       Hasard Wanderers  (I)
       Black Star Sclessin FC  (I&II)
       US Grivegnee  (I&II)
       Kinkempois FC (I&II)
       Ans FC (I)
       FC de Cointe (I)
       CS des Vennes (II)
       Vieille Montagne (II)
       Renory FC (II)
       Alliés de Romsee (II)  Ce championnat n'a pas eu lieu, le comité liegeois de l' UBSFA s'étant reconstitué
  Congrès FC  (Liège) : Mai 1915.
  Saint-Nicolas Football Club  (Liege) : Fondé en 1915. 
  Sainte Marie FC  (Liège) : Juin  1915.
  Sainte Foi Football Club  (Liège) : juillet  1915.             
 Espérance FC Seraing (Seraing) : Fondé en 1913, affilié à l' UBSFA. Particpe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin 1915.  
 La Seresienne FC (Seraing) : Société de gymnastique fondée le 14 juin 1864, la section football est créée en 1915. Société non affiliée à l'UBSFA. Participe au Challenge des Commerçants de Lize-Seraing en 1915.  
 Les Alliés de Seraing (Seraing) : Anciennement "Les Alliés des Biens Communaux de Seraing ". Particpe à la Coupe de la Fédération Liegeoise 'en juillet 1915, catégories 1 et 2. Affilié à l'UBSFA.en 1916, fondé en 1915. Démissionne le 24 juillet 1918 (AG de l'UBSFA ). Particpe à la  Coupe des Commerçants de Lize-Seraing de juin à août  1915. 
  Éducation Physique de Seraing  (Seraing) : Fondé en juin 1915. Participe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing.
  Amicale de Seraing  (Seraing) : Fondé en juin 1915. Participe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin 1915.
  Éclair de Seraing  (Seraing) : Fondé en juin 1915. Participe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin 1915. 
  Union Sportive Sérésienne  (Seraing) : Fondé en juin 1915. Participe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing en juin 1915. 
  Concorde FC de Seraing  (Seraing) : Particpe à la Coupe des Commerçants de Lize-Seraing de juin à août 1915.
  Thier-à-Liège Football Club  (Thier-à-Liège) : juillet  1915.
 Skill FC du Val Saint-Lambert (Seraing) : fondé en 1902 sous l'appellation Stella FC des Christalleries,il est affilié en 1903 sous le nom Skill FC des Christalleries ,  il changea son nom en 1907. Inactif la saison 1914-1915, il participe la saison suivante au championnat régional de Liège, en division I où il termine 8e sur 10. La saison d'après il joue en division 2 régionale. Inactif la saison 1917-1918, le club disparaît vers 1923. 
 Spa Football Club (Spa) : Fondé en 1897, participe au championnat scolaire de la province  (hors compétition) en 1897-1898; en 1900-1901,championnat de deuxième division de la province.  Disparaît en 1901.
 Cercle Athlétique Spa (Spa) : fondé en 1902. On ne sait pas quand la section football s'arrêta (il participe aux championnats juniors de la province la saison 1909-1910, sans doute la dernière), mais le club d'athlétisme existe encore. Il est le R. CA Spa depuis 1927. Il est, entre autres, l'organisateur des célèbres « Crêtes de Spa ».
 Spa Olympique (Spa) : fondé en 1904.
  Skill FC de Statte  (Huy) : Fondéet affilié à l'UBSFA en 1915, il disparaît en 1916.
  Tihange Football Club  (Tihange) : Fondé en juin 1915.
  Tilff FC  (Tilff) : (1911-1913: première version).Affilié à l'UBSFA. 
  Tilff FC (deuxième version) (Tilff) : Fondé en 1915. Démissionne en 1918.
  Tinlot FC  (Tinlot) : juillet 1915.
  Green Star Vaux  (Vaux) : Juin 1915. En juillet 1915, participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise, deuxième catégorie.
  Albert Star de Vaux  (Vaux): Fondé en 1915. Affilié à l'UBSFA le 2 juin 1916.
  Vaux Union  (Vaux) : juillet  1915, participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise , deuxième catégorie. 
  Velroux FC  (Velroux) : Affilié à l'UBSFA  (1917-1918).
L'Eclair des Vennes  (Liège) En 1902-1903, participe au tournoi de Namur. 
  Cercle Sportif des Vennes (Liege) : Fondé en 1915. Participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise en juillet 1915, deuxième catégorie. Affilié à l' UBSFA en 1915. Participe aux championnats regionaux de Liège, en quatrième division (saison 1915-1916)   AG du 24 juillet 1918: démission/radiation du club. 
 Vivegnis FC  (Vivegnis) : Affilié à la Fédération Liegeoise de football Association en 1915. Participe à la Coupe de la Fédération Liegeoise  en juillet 1915, deuxième catégorie.
  Union Sportive Vottem  (Vottem) : Juin 1915, Coupe Dupont,  deuxième division. Saison 1915-1916,  "Championnat Wallon -Coupe Frère" de Liers FC, "Coupe Belgium" et "Coupe Patria".
  Vottem FC  (1)  ( Vottem) : Juin 1915, "Coupe Dupont".
Vottem FC  (Vottem) : Régionale 3 en 1919-1920.
 Wandre Football Club  (Wandre) : Fondé en 1913, fusionne le 30 mai 1917 avec Wandre Sport pour former Wandre Union FC, matricule 74. Saison 1915-1916 en division 3 de la région de Liège. 
Wandre Sportif (Wandre) : Fondé en 1915, appelé aussi Souverain Wandre, il fusionne avec Wandre FC le 30 mai 1917, devient Wandre Union FC, matricule 74. Inactif durant la saison  (1914)-1915, il joue en troisième division régionale de Liege la saison suivante. 
  Wandre Patronage FC  (Wandre) : juillet  1915.
Wanze FC(1) (Wanze) : fondé vers 1900, le club particpe au championnat juniors de la province (saison 1900/1901). Disparaît en 1901.
  Wanze FC (2)  (Wanze) : Fondé en juin 1915, le club joue la finale du tournoi de  Amay FC  en juillet. 
Union Waremmienne   (Waremme) : Fondé en novembre 1915.
  Football Club Hesbignon de Waremme  (Waremme) : Fondé en décembre 1899.

 UBSFA - Coupe Provinciale de la région de Liège  Sous le Patronage de la Fédération est organisé en juin 1915 une coupe des Clubs majeurs de la région de Liège (sauf le  FC Liégeois et Standard Club de Liège ).  Voici le dernier classement connu :
      1- Union Sportive de Liège - 25 points 
      2- FC Sérésien             - 24 points
      3- Tilleur FC              - 19 points 
      4- Micheroux FC            - 15 points
      5- Bressoux FC             ' 12 points 
      6- Ans FC                  -  6 points 
      7- Herstal FC              -  3 points 
      8- Wandre FC               -  Abandon. UBSFA,  championnat de division I de la région de Liège, saison 1915-1916. Classement final :
      1- Tilleur FC                28 points 
      2- Standard de Liège / FC Sérésien 22 points 
      3- Fleron FC                 21 points 
      4- FC Liégeois               21 points 
      5- Bressoux FC               16 points 
      6- Ans FC                    13 points 
      7- US Liegeoise              11 points 
      8- Skill FC du Val St-Lambert 4 points 
      9- Herstal FC                 4 points 
      HC Huy Football Club        Non classé    NB: Standard de Liège et FC Sérésien ont formé une équipe commune. UBSFA,  championnat de division I de la région de Verviers, saison 1915-1916. Classement final:
      1- Club Sportif Verviétois       34 points 
      2- Racing Club de Lambermont     30 points 
      3- Skill FC de Verviers          26 points 
      4- Sporting Club de Theux        20 points 
      5- Pepinster FC                  19 points 
      6- Standard FC d'Andrimont       16 points 
      7- Herve FC                      16 points 
      8- Cercle Athlétique de Stembert 11 points  
      9- Stade Disonais                 8 points 
     10- Cercle Sportif de Pepinster    0 point.  Province de Limbourg 
  Racing Club Hasselt  (Hasselt) À partir de la fin de la  Première guerre mondiale, le club particpe aux championnats de deuxième division de la province comprenant 6 équipes
  Racing Tongres Football Club  (Tongeren) : club éphémère,  il participe au championnat non officiel de deuxième division de la province  au début de l'année 1919, puis disparaît.

 Province de Luxembourg 
 RC Arlon (Arlon) : fondé en 1906, il s'affilia à la fédération en 1911 et arrêta ses activités en 1914. Une tentative de reprise d'activités eut lieu en 1919, mais elle s'arrêta rapidement. Plusieurs anciens membres rejoignirent la Jeunesse Arlonaise en 1918.

 Province de Namur 
 FC Étudiants Gembloux (Gembloux) : on sait peu de choses de ce club, si ce n'est qu'il comportait plusieurs étudiants anglais.Le club serait fondé en 1896 sur les vestiges du Rapid Club de Gembloux,  ne pratiquant pas le football . En1900-1901, participe au tour final national des deuxièmes divisions après avoir éliminé le Namur Football Club. Il renoncera par w/o.En 1906 sera fondé le Cercle Sportif des Étudiants. 
 Namur FC (1) (Namur) : fondé en 1899 (un football club de Namur fut fondé en février 1897), il disparut en 1904.
  Cercle des Sports de Namur  (Namur) : Fondé en décembre 1899. Il n'est pas certain que le cercle ait pratiqué le football, plutôt attiré par l'athlétisme  (lutte).
 Sporting Club Namurois (Namur) : fondé en 1904 (peut-être sur les reliefs du Namur FC (1)), il disparut rapidement. Un club dénommé Association Sportive Namuroise, joua deux matches contre le  Sporting Charleroi en janvier et avril 1905, il pourrait s'agir du même club.
 Namur FC (2) (Namur) : fondé en 1905 (affilié effectif en 1907), il s'associa avec le Red Star Namur, lUS Jamboise et le Cercle Sportif Namurois pour fonder Namur Sports en 1921.
  Étudiants Phlosophes de Namr/ Namur Phllosophic FC (Namur) : En juin 1906 l'équipe des étudiants philosophes du collège Notre Dame de la Paix de Namur participe au Challenge de la ville.  En mars 1912 le Namur Philosophic FC gagne le Challenge Sambre-et-Meuse contre l'US Namuroise. :
 Atheneum Externat FC (Namur) : fondé à Pâques 1907 par des élèves de l'Athénée de Namur. En 1906 il participe au challenge de Namur sous le nom officieux Athenee de Namur, avant sa création officielle. En juin 1909, il participe au Challenge de Tamines et joue la finale contre le CS des étudiants de Gembloux. En novembre de la même année il joue le "Grand Prix de Wallonie à  Mettet. il disparait peu après.
 Union Sportive Namuroise (Namur) : fondé en 1905, il participe au challenge de Namur (1905-1906); en 1907-1908 il joue en troisième division de la région Hainaut-Namur, de même qu'en 1908-1909. La saison suivante il joue en division 2 de la province de Brabant. Ensuite il s'affilie à la FBSSA où il termine champion de Namur en 1910-1911. La saison d'après c'est au championnat de première division de la FWSSA pour clubs adhérents qu'il officie. Il arrêta ses activités en 1913. Certains de ses membres rejoignirent le Red Star Namur récemment créé. Il se peut que lUS Namuroise fut dissoute dans le but de créer le Red Star.
Cercle Sportif Taminois  (Tamines) : Fondé en 1905, le cercle participe au championnat de Mettet en février 1909. Affilié à la Fédération Belge des Sports Athletiques en 1910, puis à la Fédération Wallonne des Sociétés de Sports Athletiques  (FWSSA), il rejointl'UBSFA en février 1913, comme club adhérent. En 1920, il est affilié en tant que club effectif.  Fusion officieuse le 22 juin 1921 avec l'Union FC de Tamines pour former l'Entente Tamines  (matricule 127). Démissionne le 21 août 1921.
  Équipe Militaire du 13e de Ligne  (Namur) : En juin 1906, participe au challenge de Namur.  En juin 1907 joue contre le FC du 1er Régiment des Chasseurs à Pied. 
  Andenne Football Club  (Andenne) : Fondé en 1907, affilié le 6 février 1913.  Radié le 22 juin 1914. Saisons 1911-1912 et 1912-1913, joue en division 1 de la FWSSA. En 1913-1914, participe au championnat adhérent de la province de Namur d'où il est radié. Mai 1911, coupe de Hesbaye  avril 1912, Coupe Marquet du Namur FC, mai 1913, coupe de Huy.  
  Équipe Militaire du 8e de Ligne  (Mariembourg) : Fondé en 1907, l'équipe joue en octobre cette même année contre la 2e du Sporting Club de Charleroi .  1910-1911 semble être une saison blanche et la suivante est active contre l'Atheneum Royal FC de Chimay principalement. Disparaît fin 1911.
  Cercle Sportif des Cadets  (Namur ) : Fondé en décembre 1907 au sein de l'École des Cadets, le cercle joue quelques matches contre des équipes anversoises , le Club Sportif et l'Association Sportive entre autres. En mars 1909, il participe à la Coupe de Franchimont. Novembre de la même année,  c'est la Coupe de Gembloux. Début 1910, championnats militaires dont la victoire à Alost pour la Coupe du Roi. Avril 1912, il participe à la Coupe Devolder du Standard Club Andennais. Pour la saison 1913-1914, le Cercle s'inscrit au Championnat Adhérents Namurois, agréé par l'UBSFA. 
  (Société de Football) Auvelais  (Auvelais) : Fondé en 1908 (?), le club particpe au championnat des débutants de Chatelineau Sp en avril 1909 et en mai/juin au Challenge de Tamines, éliminé au premier tour par Mettet FC. Septembre 1909, c'est le Grand Prix de Chatelineau Sp. et octobre le Grand Prix de Wallonie à Mettet FC.  Pour la saison 1910-1911, devenu Auvelais FC et affilié à la FBSA,  il participe au championnat de deuxième division où il termine 11e sur 12 avec 2 points. Depuis, plus de nouvelles. 
 Green Star FC (Namur) : fondé en 1911 à Saint-Servais, il disparut dès l'année suivante. La plupart de ses membres rejoignirent Namur FC (2) en 1912.
 Red Star Namur (Namur) : fondé en 1913, il fusionna en 1921 avec l' US Jamboise, le Cercle Sportif Namurois et Namur FC (2) pour former Namur Sports.
 Cercle Sportif Namurois : fondé juste après Wallonia Association Namur en 1915, il s'associa avec le Red Star Namur, l' US Jamboise et Namur FC (2) pour fonder Namur Sports en 1921.
 US Jamboise (Jambes) : fondé en 1915, il fusionna en 1921 avec le Red Star Namur, le ''Cercle Sportif Namurois" et les reliquats de "Namur FC (2)" pour former Namur Sports.
  Union Football Club Tamines  (Tamines) : Affilié le 25 janvier 1919, fusionne le 22 juin 1921 pour former l'Entente Tamines.(matricule 127) Démissionne le 21 août 1921.

Références 
 Source : base de données du football belge
 Source : statistiques du football belge
 Dictionnaire des clubs belges de football.
 Source : [www.KBR.Be Belgicapress journaux quotidiens belges d'époque, libre de droits jusqu'à fin 1918 (?)] 
 Sociale Achtergrond van de Gentse Sportverenigingen en hun Bestuurders op het Einde van de Negentiende en het Begin van de Twintigste Eeuw (1890-1914)(Joachim Derwael).